Australian Open-mesterskabet i damesingle 1983 var den 58. turnering om Australian Open-mesterskabet i damesingle og den 16. udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra. Turneringen var en del af Australian Open 1983 og blev spillet på græsbaner i Kooyong Lawn Tennis Club i Melbourne, Victoria, Australien i perioden 29. november - 10. december 1983. Kvindernes rækker ved Australian Open blev dette år afviklet samtidig med mændenes, efter at de i de forgående tre år havde været spillet forskudt fra mændenes rækker.

Mesterskabet blev vundet af førsteseedede Martina Navratilova, som i finalen besejrede niendeseedede Kathy Jordan med 6-2, 7-6(5) i løbet af 77 minutter, og som dermed vandt den anden af sine tre titler ved Australian Open-mesterskabet i damesingle. Det var samtidig den ottende af hendes 18 grand slam-titler i damesingle i løbet af karrieren, og titlen var den tredje i hendes rekord på seks grand slam-titler i træk fra Wimbledon 1983 til US Open 1984. De seks vundne kampe i turneringen bragte Navratilovas statistik for 1983 op på imponerende 86 sejre og blot 1 nederlag. Kathy Jordan var i en grand slam-finale i damesingle for første og eneste gang i sin karriere. Indtil da havde kvartfinalepladserne ved French Open 1980 og Wimbledon i 1983 været hendes bedste resultater på grand slam-niveau. Hun afværgede to matchbolde ved stillingen 5-6 i andet sæt og fremtvang en tiebreak, hvor det lykkedes hende at afværge yderligere fire matchbolde, inden Navratilova afgjorde tiebreaken til 7-5.

Det foregående års finalist, Chris Evert Lloyd, havde to uger inden mesterskabet meldt afbud pga. en fodskade. Steffi Graf deltog i hovedturneringen ved Australian Open-mesterskabet i damesingle for første gang, og Billie Jean King spillede sin sidste grand slam-hovedturnering i damesingle.

Pengepræmier 

Den samlede præmiesum i kvindernes rækker ved Australian Open 1983, dvs. damesingle og damedouble, androg US$ 500.000, hvilket var en stigning på US$ 150.000 i forhold til det foregående år.

Hovedturnering

Deltagere 

I hovedturneringen deltog 64 spillere, der var fordelt på:
 56 direkte kvalificerede spillere.
 8 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Seedede spillere 

Seksten af deltagerne blev seedet.

Resultater

Kvalifikation 

I kvalifikationen spillede 32 spillere om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i herresingle 1983
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 1983
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 1983
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 1983

Eksterne henvisninger 
 Australian Open
 ITF - Australian Open 1983

Noter 

Australian Open 1983
1983